Cérebro - em diversos animais, o centro do sistema nervoso

Entretenimento
Cérebro (Marvel Comics) - no universo da Marvel Comics, um computador do Professor Xavier, líder dos X-Men
Pinky e o Cérebro
Ou ainda:
Senhor Cérebro

Desambiguação